Theo Bos (ur. 1965) – holenderski piłkarz i trener
 Theo Bos (ur. 1983) – holenderski kolarz